Калитки:

 Калитки — маленькие пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками, наливками, намазками или припеками.
 Калитки — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.

См. также 
 Калитка (значения)